Il doppio del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Leslie Allen e Mima Jaušovec che hanno battuto in finale Barbara Potter e Sharon Walsh-Pete 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (semifinali)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (finale)
 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (campionesse)

 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Mary Lou Daniels /  Candy Reynolds (primo turno)
 Virginia Ruzici /  Virginia Wade (quarti di finale)
 Andrea Jaeger /  Betty Stöve (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1982